Сан Мартин Перас има више значења:

 Општина Сан Мартин Перас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Перас (Сан Мартин Перас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику